12-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 19 по 27 сентября 1981 года в трёх городах Болгарии. Чемпионский титул в 8-й раз в истории и в 6-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Болгария — страна-организатор;
 СССР, Польша, Югославия, Франция, Италия — по итогам чемпионата Европы 1979 года;
 Чехословакия, Румыния, ГДР, Финляндия, ФРГ, Испания — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа A 
Пазарджик 

 19 сентября: ГДР — ФРГ 3:0 (15:11, 15:9, 15:8); СССР — Франция 3:1 (10:15, 15:12, 15:7, 15:10).
 20 сентября: СССР — ФРГ 3:0 (15:7, 15:3, 15:5); ГДР — Франция 3:2 (12:15, 15:10, 15:11, 9:15, 15:8).
 21 сентября: Франция — ФРГ 3:2 (11:15, 13:15, 15:3, 15:7, 15:10); СССР — ГДР 3:0 (15:3, 15:5, 15:7).

Группа B 
Бургас 

 19 сентября: Польша — Испания 3:0 (15:2, 15:4, 15:4); Чехословакия — Италия 3:0 (15:7, 15:11, 16:14).
 20 сентября: Италия — Испания 3:0 (15:4, 15:2, 15:6); Польша — Чехословакия 3:1 (15:10, 11:15, 15:8, 15:8).
 21 сентября: Чехословакия — Испания 3:1 (15:8, 15:9, 9:15, 15:1); Польша — Италия 3:0 (15:3, 15:8, 15:12).

Группа С 
Варна 

 19 сентября: Румыния — Финляндия 3:2 (15:11, 12:15, 10:15, 15:5, 16:14); Болгария — Югославия 3:2 (15:11, 8:15, 15:6, 12:15, 15:10).
 20 сентября: Румыния — Югославия 3:2 (5:15, 13:15, 15:13, 15:9, 16:14); Болгария — Финляндия 3:0 (15:13, 16:14, 15:9).
 21 сентября: Финляндия — Югославия 3:0 (16:14, 15:13, 15:5); Румыния — Болгария 3:2 (8:15, 15:7, 15:11, 12:15, 16:14).

Классификационный раунд 
Пазарджик 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 24 сентября: Италия — Югославия 3:0 (15:6, 15:9, 15:5); Франция — Испания 3:1 (15:5, 15:10, 13:15, 15:11); Финляндия — ФРГ 3:1 (15:5, 3:15, 15:10, 15:1).
 25 сентября: Испания — Финляндия 3:2 (15:11, 15:10, 13:15, 11:15, 15:4); Италия — Франция 3:0 (15:8, 15:6, 15:10); Югославия — ФРГ 3:0 (15:9, 17:15, 15:6).
 26 сентября: ФРГ — Испания 3:1 (12:15, 15:10, 15:5, 15:3); Франция — Югославия 3:0 (15:11, 15:3, 15:11); Италия — Финляндия 3:1 (15:13, 15:4, 9:15, 15:8).
 27 сентября: Югославия — Испания 3:0 (15:3, 15:5, 15:3); Италия — ФРГ 3:2 (15:10, 6:15, 17:15, 11:15, 15:7); Франция — Финляндия 3:2 (15:10, 15:17, 12:15, 15:12, 15:13).

Финальный этап 
Варна 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 24 сентября: Польша — ГДР 3:0 (15:6, 15:10, 15:7); Болгария — Чехословакия 3:1 (15:10, 15:10, 10:15, 16:14); СССР — Румыния 3:0 (15:2, 15:7, 15:3).
 25 сентября: СССР — Чехословакия 3:2 (13:15, 12:15, 15:4, 15:13, 15:10); Польша — Болгария 3:1 (15:6, 15:6, 14:16, 15:9); Румыния — ГДР 3:2 (12:15, 8:15, 15:6, 15:8, 15:7).
 26 сентября: Чехословакия — Румыния 3:2 (10:15, 15:8, 3:15, 17:15, 15:13); Болгария — ГДР 3:1 (15:9, 13:15, 17:15, 15:6); СССР — Польша 3:0 (15:12, 15:12, 15:12).
 27 сентября: Чехословакия — ГДР 3:2 (13:15, 15:7, 9:15, 15:10, 15:12); Польша — Румыния 3:0 (15:8, 15:6, 15:12); СССР — Болгария 3:0 (15:3, 15:6, 15:2).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Вячеслав Зайцев, Владимир Кондра, Владимир Чернышёв, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Юрий Панченко, Олег Молибога, Юрий Кузнецов, Владимир Шкурихин, Александр Сапега, Павел Воронков. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Войцех Джизга, Иренеуш Клос, Лех Ласко, Роберт Малиновский, Анджей Мартынюк, Влодзимеж Налязек, Иренеуш Налязек, Кшиштоф Ольшевский, Славомир Скуп, Марек Шидлик, Рышард Юрек, Мацей Ярош. Тренер — Александр Скиба.

 : Митко Тодоров, Йордан Ангелов, Петко Петков, Борислав Кёсев, Стоян Петров, Христо Стоянов, Иван Николов, Митко Натов, Асен Галабинов, Димитр Димитров, Георгий Василев, Валентин Ненов. Главный тренер — Цветан Павлов.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
Спорт в Болгарии в 1981 году
1981 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Болгарии
Сентябрь 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году
Международные соревнования по волейболу в Болгарии